Вольфсбург — місто в Німеччині.
 Вольфсбург (футбольний клуб) — німецький футбольний клуб із однойменного міста.
 Вольфсбург (хокейний клуб) — німецький хокейний клуб із однойменного міста.
 Вольфсбург-Ункерода — громада в Німеччині, розташована в землі Тюрингія.
 Вольфсбург (жіночий футбольний клуб) — німецький жіночий футбольний клуб з однойменного міста.